Wetherell ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Wetherell (* 1948), englischer Diplomat
 Virginia Wetherell (* 1943), englische Schauspielerin
 Virginia Bass Wetherell (* 1947), US-amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin